

Cinema 
 Glitter – film del 2001 diretto da Vondie Curtis-Hall

Cosmetica 
 Glitter – piccoli frammenti iridescenti e multicolori usati nella cosmesi

Musica 
 Glitter – album di Gary Glitter del 1972
 Glitter – album di Mariah Carey del 2001, colonna sonora del film Glitter 
 Glitter/Faded – singolo di ayumi hamasaki del 2007, dall'album Guilty
 Glitter – singolo di Benee del 2019

Televisione 
 Glitter – serie televisiva statunitense del 1984